

Проспект Ватутіна — проспект в місті Донецьку.

 Проспект Генерала Ватутіна —  колишня назва проспекту Незалежності у місті Ватутіне.
 Проспект Генерала Ватутіна —  колишня назва проспекту Романа Шухевича в місті Києві.

 «Проспект Ватутіна» — проектна назва станції метрополітену в місті Києві. «Проспект Романа Шухевича».

Див. також 
 Вулиця Ватутіна